

События 
 938, май — 947, апрель — Годы Тэнкё (Япония).
 Вьетнамцы разбили вторгшихся китайцев в устье реки Бать-данг (Белая лилия). Полководец и государь Нго Кюйен.
 938—944 — Король Вьетнама Нго Кюйен.

Родились 
 Роман II Младший
 Ас-Сахиб ибн Аббад, арабский литератор, поэт, ученый, общественно-политический деятель.
 Беатриса Французская, герцогиня Верхней Лотарингии.
 Гарсия Фернандес (граф Кастилии).
 Маредид ап Оуайн, представитель Диневурской династии.
 Сильвестр II, средневековый учёный и церковный деятель.
 Хросвита Гандерсгеймская, немецкая святая христианская монахиня.

Скончались 
 Исэ (поэтесса).
 Танкмар, единственный сын короля Германии Генриха I Птицелова от первого брака с Хатебургой Мерзебургской.

См. также